Jorge Olguín – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
 Leonardo Olguín – allenatore di tennis ed ex tennista argentino
 Luciano Olguín – ex calciatore argentino
 Sergio Olguín Fierro – cestista messicano